Manuel Flores puede referirse a:

 Manuel María Flores (1840-1885), escritor y poeta mexicano;
 Manuel Flores Mora (1923-1985), político uruguayo - Ministro de Uruguay;
 Manuel Flores Silva (1950-), político uruguayo - hijo de Manuel Flores Mora;
 Manuel Flores Sánchez (1951-), baloncestista español;
 Manuel "Cototo" Flores (1986-), futbolista chileno;
 José Manuel Flores Moreno "Chico" (1987-), futbolista español.